

Patronymes 

 Carles Sans (1975-), joueur de water-polo espagnol.
 Clément Sans (1834-1911), photographe français.
 Édouard Sans, (1934-2017), germaniste français.
 François Sans (1795-1859), homme politique français.
 Gisèle Sans (1946-), poète français.
 Jérôme Sans (1960-), curator, critique d'art, directeur artistique et directeur d'institutions d'art contemporain français.
 
 Mathieu Sans (1980-), joueur de rugby à XV français.
 Matthieu Sans (1988-), footballeur français.

Personnage de fiction 
 Sans, personnage d'Undertale. Son nom est tiré de la police de caractère Comic Sans.

Autres 
 Sans, ethnie africaine connue aussi sous le nom de bochimans ou bushmen.
 SANS Institute, organisation ayant pour but de mutualiser l'information concernant la sécurité des systèmes d'information.
 Fedra Sans, police d'écriture.

Abréviation 
 , pour , « diffusion de neutrons aux petits angles », technique d'analyse.